

Sigle 

Le sigle ou l'acronyme ROA peut signifier :
  ;
  ;
  ;
 .

Sciences et techniques

Biologie 
 Roa est un genre de poissons coralliens, de la famille des Chaetodontidés.
 Le Kiwi roa (Apteryx haastii) est une espèce d'oiseaux, de la famille des Aptérygidés.

Informatique 

 Resource-Oriented Architecture

Culture et société

Littérature et bande dessinée 
 Roa est un personnage du manga Fullmetal Alchemist, une chimère membre du gang du Devil's Nest.

Sports 
 Le Røa IL (Røa Idrettslag) est un club omnisports d'Oslo (Norvège) ;

Anthroponyme

Patronyme 

 Andrés Roa (1993-), un footballeur colombien ;
 Augusto Roa Bastos (1917-2005), un écrivain paraguayen ;
 Carlos Roa (1969-), un footballeur argentin ;
 Hugbel Roa, un avocat et homme politique vénézuélien ;
 Juan Roa Sierra (1921-1948), un assassin colombien.

Pseudonyme 
 Roa (1975-) est un artiste urbain belge.

Toponyme

Chili 
 Hanga Roa, la capitale de l'île de Pâques ;

Côte d'Ivoire 
 Roa, une ville du département de Soubré (région du Bas-Sassandra) ;

Espagne 
 Roa, une ville de la communauté autonome de Castille-et-León (province de Burgos) ;
 plusieurs communes voisines de la précédente : Berlangas de Roa, La Cueva de Roa, Hoyales de Roa, Moradillo de Roa, Nava de Roa, Olmedillo de Roa et Villaescusa de Roa ;

France 
 Tarauru roa, un motu (un îlot de sable corallien) des îles Gambier, situé sur la barrière Nord-Est du lagon ;

Îles Marshall 
 Roa, un îlot de l'atoll d'Ebon ;

Norvège 
 , le centre administratif de la commune de Lunner (comté d'Oppland) ;
 , un quartier d'Oslo ;

Royaume-Uni 
 Roa, une île de l'archipel de Furness, en mer d'Irlande.